Pulipuli puede referirse a:
 el nombre común de la planta Davallia canariensis; o
 el nombre común de la planta Polypodium vulgare.